Een Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk is gewijd aan Maria Presentatie en kan verwijzen naar:
 Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk (Aalst), Aalst
 Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk (Aarle-Rixtel), Aarle-Rixtel
 Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk (Gent), Gent
 Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk (Ommel), Ommel
 Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk (Sint-Niklaas), Sint-Niklaas

Zie ook  
 Overzicht Mariakerken (doorverwijzing)

Kerkgebouw naar patroonheilige